Мя́этагузе — эстонский топоним:

 Мяэтагузе — река в Эстонии.
 Мяэтагузе — посёлок в уезде Ида-Вирумаа.
 Мяэтагузе — деревня в уезде Ида-Вирумаа.
 Мяэтагузе — деревня в уезде Ляэне-Вирумаа.
 Мяэтагузе — бывшая волость в уезде Ида-Вирумаа.
 Мяэтагузе — мыза в уезде Ида-Вирумаа.

См. также:
 Клады Мяэтагузе — древние клады, найденные в окрестностях деревни Мяэтагузе в 1908 и 2013 годах.